Matn (în , ), uneori scris Metn (sau precedat de articolul El, ca în El Matn), este un district (qadaa) din Guvernoratul Munții Liban din Liban, la est de capitala Libanului Beirut. Reședința sa este orașul Jdeideh (urmat de Jdeideh, Bouchrieh, municipalitatea El Sedd).

Matn este una dintre cele mai populare zone din Liban, cu peisajul său bogat și priveliștea sa splendidă asupra Mediteranei. Populația din Matn este aproape în întregime crștină cu unii druzi și șiiți în regiune.

Districtul Matn este, de asemenea, popular cunoscut sub numele de Districtul Matn de Nord (în   ) a nu se confunda cu Matn de Sud (în {{  care face parte din Districtul Baabda.

Municipalități

 
Districtele Libanului